Une super-classe désigne : 
 en biologie, une super-classe ;
 en informatique, une notion dérivée de classe ;
 en sciences sociales, la classe globale théorisée par Ralf Dahrendorf, et appelée «  » par .